Pink, en inglés: rosa puede referirse a:

Música 
 P!nk, cantante pop rock estadounidense.
 Pink, álbum de Boris.
 «Pink», canción de Aerosmith.
 «Mr. Pink», una canción de Level 42 en el álbum Strategy.
 Pink, personaje del álbum The Wall de Pink Floyd y de la película Pink Floyd – The Wall.

Publicaciones 
 Pink, novela de Gus Van Sant.

Películas 
 Pink, una película de 2007 nombrada en el 2007 Toronto International Film Festival.

Otros usos 
 Pink (Oklahoma)
 Pink, una línea de ropa de Victoria's Secret.
 Microsoft Pink, un teléfono inteligente.